Mount Turner kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Turner, Antarktis,

Kanada 

 Mount Turner, Alberta, berg,  
 Mount Turner (British Columbia/Alaska), berg i Kanada och USA, 

Robotskapade Kanadaförgreningar